

Geografia 
 Ibm – frazione di Eggelsberg (Austria)

Sigle 
 International Business Machines – IBM, una delle più grandi aziende di informatica nel mondo

Codici 
 IBM – codice aeroportuale IATA del Robert E. Arraj Field di Kimball (Stati Uniti)